EFET steht für:
 European Federation of Energy Traders, europäischer Verband von Energiehandelsunternehmen
 Flughafen Enontekiö in Finnland (ICAO-Code)

EFET